De Serie A 1989/90 was het 87ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 59ste seizoen van de Serie A. Napoli werd voor de tweede keer kampioen.

Eindstand 

1.AC Milan kwalificeerde zich voor de Europacup I 1990/91 als kampioen van de vorige editie.
2.Sampdoria kwalificeerde zich voor de Europacup II 1990/91 als kampioen van de vorige editie.

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1989/90 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

SSC Napoli

Bijgaand een overzicht van de spelers van SSC Napoli, die in het seizoen 1989/90 onder leiding van trainer-coach Alberto Bigon voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 1989/90
Coppa Italia 1989/90
AC Milan in het seizoen 1989/90

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1989/90